

Geografia 
 Francia
 Bruyères – comune nella regione del Grande Est
 Bruyères-le-Châtel – comune nella regione dell'Île-de-France
 Bruyères-sur-Fère – comune nella regione dell'Alta Francia
 Bruyères-sur-Oise – comune nella regione dell'Île-de-France
 Cantone di Bruyères – divisione amministrativa degli arrondissement di Épinal e di Saint-Dié-des-Vosges

Persone 
 Alpaïde di Bruyères – seconda moglie del Maggiordomo di palazzo di tutti i regni Franchi, Pipino di Herstal